Afrotrilepis är ett släkte av halvgräs. Afrotrilepis ingår i familjen halvgräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Afrotrilepis